Molson Canadian Men’s Provincial Curling Championship 2014, turniej wyłaniający mistrzów Nowego Brunszwiku mężczyzn w curlingu, a zarazem reprezentację prowincji na Tim Hortons Brier 2014. 

Zawody finałowe z udziałem 8 drużyn rozegrano w dniach 5-9 lutego 2014 w Moncton na lodowisku Curl Moncton Beausejour. 8 zespołów zostało wyłonionych między 17 a 19 stycznia 2014 w turnieju Molson Canadian Men’s Preliminary oraz między 24 a 26 stycznia w turnieju Molson Canadian Men’s Wildcard. 

W turnieju drugi raz z rzędu triumfował James Grattan, w finale pokonał 8:7 Marca Lecocqa.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
5 lutego 2014; 14:00

Sesja 2. 
5 lutego 2014; 19:00

Sesja 3. 
6 lutego 2014; 14:00

Sesja 4. 
6 lutego 2014; 19:00

Sesja 5. 
7 lutego 2014; 14:00

Sesja 6. 
7 lutego 2014; 19:00

Sesja 7. 
8 lutego 2014; 9:00

Play-off

Półfinał

Finał 
9 lutego 2014; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 Oficjalna strona internetowa zawodów

2014 w curlingu
2014